Кнаб (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнаб, Вернер (1908—1945) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС.
 Кнаб, Рубен (род. 1988) — голландский спортсмен, гребец, призёр чемпионата Европы по академической гребле 2013 и 2017 года.
 Кнаб, Фердинанд (1837—1902) — немецкий художник-пейзажист.